Ariana (regio) of Aryana, de Latijnse vorm van het Griekse Αρειανή = Arianē, in de oudheid de naam van een gebied in het oosten van het Perzische Rijk, grenzend aan India
 Aria (satrapie), een alternatieve naam voor Ariana, een provincie van het Achaemenische Rijk, overeenkomstig de huidige provincie Herat in het noordwesten van Afghanistan
 Ariana (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
 Ariana (stad), de hoofdstad van het gouvernement
 Ariana Afghan Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij van Afghanistan
 Ariana (mythologie), een mythologisch verhaal over Ariana/Ariadne
 Ariana (hop), een Duitse hopvariëteit

Zie ook
 Ariane